est un nom propre japonais indiquant :
 les îles Tokara faisant partie de l'archipel Satsunan dans la préfecture de Kagoshima au sud-ouest du Japon,
 le poney de Tokara ou de Kagoshima originaire de ces îles.